Byssotheciella är ett släkte av svampar. Byssotheciella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Byssotheciella